Harlem Rocks é um clube de futebol da Dominica. Disputou a primeira divisão nacional pela última vez na temporada 2002–03.

Clubes de futebol da Dominica